Андреас Келирис (; род. 1 июля 1999, Никосия) — кипрский и греческий шахматист, гроссмейстер (2016).

Чемпион Кипра 2013 и 2014 гг.

В составе сборной Кипра участник шахматной олимпиады 2014 г. (выступал на 1-й доске).

С 2016 г. постоянно проживает в Греции. Бронзовый призер чемпионата Греции 2017 г.

В составе сборной Греции участник командного чемпионата Европы 2017 г.

Участник личных чемпионатов Европы 2018 и 2019 гг.

Участник большого дележа 1-го места на опен-турнире в Кавале (2016 г.). Победитель международного турнира в Ираклионе (2019 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Кипра
Шахматисты Греции
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам